Посетитель () — поведенческий шаблон проектирования, описывающий операцию, которая выполняется над объектами других классов. При изменении visitor нет необходимости изменять обслуживаемые классы.

Шаблон демонстрирует классический приём восстановления информации о потерянных типах, не прибегая к понижающему приведению типов при помощи двойной диспетчеризации.

Решаемая проблема 
Необходимо сделать какие-то несвязные операции над рядом объектов, но нужно избежать загрязнения их кода. И нет возможности или желания запрашивать тип каждого узла и осуществлять приведение указателя к правильному типу, прежде чем выполнить нужную операцию.

Задача 
Над каждым объектом некоторой структуры выполняется одна или более операций. Нужно определить новую операцию, не изменяя классы объектов.

Решение 
Для независимости посетитель имеет отдельную иерархию. Структуры имеют некий интерфейс взаимодействия.

Использование 
Если есть вероятность изменения иерархии обслуживаемого класса, либо она будет нестабильной или открытый интерфейс достаточно эффективен для доступа шаблона, то его использование будет вредоносным.

Создается базовый класс Visitor с методами visit() для каждого подкласса родительского Element. Добавьте метод accept(visitor) в иерархию Element. Для каждой операции, которая должна выполняться для объектов Element, создайте производный от Visitor класс. Реализации метода visit() должны использовать открытый интерфейс класса Element. В результате: клиенты создают объекты Visitor и передают их каждому объекту Element, вызывая accept().

Рекомендации 

Шаблон следует использовать, если:
 имеются различные объекты разных классов с разными интерфейсами, но над ними нужно совершать операции, зависящие от конкретных классов;
 необходимо над структурой выполнить различные, усложняющие структуру операции;
 часто добавляются новые операции над структурой.

Преимущества и недостатки 

Преимущества:
 упрощается добавление новых операций;
 объединение родственных операции в классе Visitor;
 класс Visitor может запоминать в себе какое-то состояние по мере обхода контейнера.

Недостатки:
 затруднено добавление новых классов, поскольку нужно обновлять иерархию посетителя и его сыновей.

Реализация 

 Добавьте метод accept(Visitor) в иерархию «элемент».
 Создайте базовый класс Visitor и определите методы visit() для каждого типа элемента.
 Создайте производные классы Visitor для каждой операции, исполняемой над элементами.
 Клиент создаёт объект Visitor и передаёт его в вызываемый метод accept().

C++

Java

C#

PHP

Python

Delphi

Swift

Литература

Ссылки 

 
 Шаблон проектирования visitor (посетитель) . Назначение, описание, особенности и реализация на C++.
 Посетитель (Visitor) . Описание, назначение, примеры реализации на java.

Шаблоны проектирования